Der Mannschaftsmehrkampf der Männer im Turnen bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fand vom 10. bis 11. August auf der Dietrich-Eckart-Freilichtbühne statt.

Jede der vierzehn teilnehmenden Nationen stellte, mit Ausnahme von Bulgarien (sieben Athleten), acht Athleten. Dabei absolvierten die Turner in folgenden Wettkämpfen eine Pflichtübung und eine eigene Kür: Barren, Sprung, Pauschenpferd, Ringe, Boden und Reck.

Die Punkte aus beiden Übungen im jeweiligen Wettkampf wurden addiert und ergaben die Gesamtpunktzahl für jenes Gerät. Die Punktzahl der jeweils sechs Athleten einer Nation, welche insgesamt aus allen sechs Wettkämpfen die meisten Punkte erzielten, floss dabei in die Wertung des Mannschaftsmehrkampfs ein. Die restlichen Ergebnisse waren Streichergebnisse.

Am Ende der Turnwettbewerbe stand als Olympiasieger die Mannschaft des Deutschen Reichs bestehend aus Alfred Schwarzmann, Konrad Frey, Matthias Volz, Willi Stadel, Franz Beckert, Walter Steffens, Innozenz Stangl und Ernst Winter fest. Silber ging an die Schweizer und Bronze gewannen die finnische Mannschaft.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse bei Sports-reference.com (englisch)

Mannschaftsmehrkampf Manner